

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2
 Orlinek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Orlinek – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol

Inne 
 Orlinek – skocznia narciarska w Karpaczu.
 Orlinek – góra w Karpaczu, znana z wyścigów kolarskich.